Paridade do poder de compra
PowerPC

Desambiguações de siglas